Dsjubiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Dsjubiwka (Itschnja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja
 Dsjubiwka (Jahotyn), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Jahotyn